Two Fisted Justice – film statunitense del 1924 diretto da Dick Hatton
Two Fisted Justice – film statunitense del 1931 diretto da George Arthur Durlam
Two Fisted Justice – film statunitense del 1943 diretto da Robert Emmett Tansey